

Lokalizacje

Francja 
 Ostheim – miejscowość

Niemcy 
 Ostheim – dzielnica Butzbachu
 Ostheim – dzielnica Kolonii
 Ostheim – dzielnica Stuttgartu
 Ostheim vor der Rhön – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Ostheim vor der Rhön – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld